У финалу је Рихард Крајичек победио Маливаја Вашингтона резултатом 6-3, 6-4, 6-3.

Носиоци 
 

  Пит Сампрас (четвртфиналиста)</li>
  Борис Бекер (треће коло)</li>
  Андре Агаси (прво коло)</li>
  Горан Иванишевић (четвртфиналиста)</li>
  Јевгениј Кафељников (прво коло)</li>
  Мајкл Ченг (прво коло)</li>
  Томас Мустер (повукао се пре почетка турнира)</li>
  Џим Куријер (прво коло)</li>
  Томас Енквист (друго коло)</li>

<ol start=10>
  Михаел Штих (четврто коло)
  Вејн Фереира (треће коло)
  Стефан Едберг (друго коло)
  Тод Мартин (полуфиналиста)
  Марк Росе (треће коло)
  Арно Беч (прво коло)
  Седрик Пиолин (четврто коло)
  Рихард Крајичек (победник)

Седми носилац Томас Мустер из Аустрије се повукао због повреде. Његово место је попунио следећи најбоље рангирани играч Рихард Крајичек.

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Извори

Спољашње везе 

Вимблдон 1996.
Вимблдон — мушкарци појединачно
Тенис 1996.